Мурьель () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Мурьель-Вьехо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия-Леон.
 Мурьель-де-ла-Фуэнте — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия-Леон. 
 Мурьель-де-Сапардьель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия-Леон.

Персоналии 
 Мурьель, Луис (род. 1991) — колумбийский футболист, нападающий итальянского клуба «Сампдория».